Суперкубок Хорватии по футболу 2005 года () — 7-й розыгрыш Суперкубка Хорватии, в котором встречались чемпион страны сезона 2004/05 сплитский «Хайдук» и обладатель Кубка Хорватии 2004/05 «Риека». Встреча состоялась 15 июля 2005 года на домашнем стадионе «Хайдука» Полюд, за игрой наблюдали около 18 000 зрителей.

До этого матча «Хайдук» 5 раз принимал участие в розыгрышах Суперкубка Хорватии (4 из них команда выигрывала), для «Риеки» этот Суперкубок стал первым.

Обладателем Суперкубка Хорватии 2005 года стал «Хайдук», сломивший сопротивление «Риеки» в дополнительное время со счётом 1:0. Гол забил полузащитник сплитцев Нико Кранчар на 103-й минуте.

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Суперкубок Хорватии 2005 на сайте slobodnadalmacija.hr

2005
Матчи ФК «Хайдук» Сплит
Матчи ФК «Риека»
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2005 году
События 15 июля
Спортивные соревнования в Сплите
Июль 2005 года